Marion megye (Alabama) 
Marion megye (Arkansas)
Marion megye (Dél-Karolina)
Marion megye (Florida)
Marion megye (Georgia)
Marion megye (Illinois)
Marion megye (Indiana)
Marion megye (Iowa)
Marion megye (Kansas)
Marion megye (Kentucky)
Marion megye (Mississippi)
Marion megye (Missouri)
Marion megye (Nyugat-Virginia)
Marion megye (Ohio)
Marion megye (Oregon)
Marion megye (Tennessee)
Marion megye (Texas)